Zamczycy - średniowieczne plemię słowiańskie należące do grupy plemiennej Stodoran mieszkające nad Jeziorem Rypińskim. Czasami zaliczano ich do Związku wieleckiego.

Plemiona słowiańskie